HSE (voetbalclub), een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Eindhoven
 Haags Startstation Erasmuslijn, de sporen/perrons die voor Randstadrail gebouwd zijn bovenop het busplatform van Den Haag Centraal.